Jméno a příjmení Anna Červená nosí více osob:
 Anna Červená (herečka) (1879–1942) – herečka Národního divadla, koloraturní sopranistka 
 Anna Červená (kartářka) – kartářka